

Сухорічка — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Сухорічка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Сухорічка — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Сухорічка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область